Protanaostigma är ett släkte av steklar. Protanaostigma ingår i familjen Tanaostigmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glanssteklar
Protanaostigma